Lista przedstawia zawodników, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA (2019/20) na liście A.

Zasady zgłaszania zawodników precyzyjnie określa regulamin. Termin zgłaszania zawodników na liście A upłynął 1 września 2019 roku, z zachowaniem następujących reguł:

 na liście nie mogło się znaleźć więcej niż 25 zawodników (przynajmniej 2 z nich to bramkarze i tylko na tej pozycji mogą występować)
 przynajmniej ośmiu zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubach na terenie kraju, z którego pochodzi klub
 przynajmniej czterech zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubie

Kluby, które wywalczą awans do fazy pucharowej rozgrywek będą mogły dokonać maksimum trzech zmian w liście zgłoszonych zawodników w terminie do 1 lutego 2020 roku. Co najwyżej jeden z tych trzech piłkarzy mógł jesienią brać udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

Jeżeli długotrwałej kontuzji (przynajmniej na 30 dni) dozna dwóch ze zgłoszonych na liście A bramkarzy, klub w każdej chwili może zgłosić nowego bramkarza. W tym czasie wcześniej zgłoszony bramkarz nie może brać udziału w rozgrywkach.

Zawodnicy z listy B również mogą brać udział w rozgrywkach. Liczba zawodników zgłoszonych na liście B jest nieograniczona, jednak muszą to być zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1998 roku, którzy w klubie są zgłoszeni nieprzerwanie od przynajmniej dwóch lat od ukończenia 15. roku życia. Zawodnicy mający 16 lat mogą również zostać zgłoszeni na liście B, jeżeli są zgłoszeni do rozgrywek w barwach klubu przynajmniej od dwóch lat (nieprzerwanie).

Grupa A 

Trener:  Thomas Tuchel (ur. 29 sierpnia 1973)

Trener:  Zinédine Zidane (ur. 23 czerwca 1972)

Trener:  Philippe Clement (ur. 22 marca 1974)

Trener:  Fatih Terim (ur. 4 września 1953)

Grupa B 

Trener:  Niko Kovač (ur. 15 października 1971) – zwolniony po 3 kolejce Hans-Dieter Flick (ur. 24 lutego 1965) – zatrudniony przed 4 kolejką

Trener:  Mauricio Pochettino (ur. 2 marca 1972) – zwolniony po 4 kolejce José Mourinho (ur. 26 stycznia 1963) – zatrudniony przed 5 kolejką

Trener:  Pedro Martins (ur. 17 lipca 1970)

Trener:  Vladan Milojević (ur. 9 marca 1970)

Grupa C 

Trener:  Pep Guardiola (ur. 18 stycznia 1971)

Trener:  Luís Castro (ur. 3 września 1961)

Trener:  Nenad Bjelica (ur. 20 sierpnia 1971)

Trener:  Gian Piero Gasperini (ur. 26 stycznia 1958)

Grupa D 

Trener:  Maurizio Sarri (ur. 10 stycznia 1959)

Trener:  Diego Simeone (ur. 28 kwietnia 1970)

Trener:  Peter Bosz (ur. 21 listopada 1963)

Trener:  Jurij Siomin (ur. 11 maja 1947)

Grupa E 

Trener:  Jürgen Klopp (ur. 16 czerwca 1967)

Trener:  Carlo Ancelotti (ur. 10 czerwca 1959) – zwolniony po fazie grupowej Gennaro Gattuso (ur. 9 stycznia 1978) – zatrudniony przed fazą pucharową

Trener:  Jesse Marsch (ur. 8 listopada 1973)

Trener:  Felice Mazzù (ur. 12 marca 1966) – zwolniony po 4 kolejce Hannes Wolf (ur. 15 kwietnia 1981) – zatrudniony przed 5 kolejką

Grupa F 

Trener:  Ernesto Valverde (ur. 9 lutego 1964) – zwolniony po fazie grupowej Quique Setién (ur. 27 września 1958) – zatrudniony przed fazą pucharową

Trener:  Lucien Favre (ur. 2 listopada 1957)

Trener:  Antonio Conte (ur. 31 lipca 1969)

Trener:  Jindřich Trpišovský (ur. 27 lutego 1976)

Grupa G 

Trener:  Siergiej Siemak (ur. 27 lutego 1976)

 

Trener:  Bruno Lage (ur. 12 maja 1976)

Trener:  Sylvinho (ur. 12 kwietnia 1974) – zwolniony po 2 kolejce Rudi Garcia (ur. 20 lutego 1964) – zatrudniony przed 3 kolejką

Trener:  Julian Nagelsmann (ur. 23 lipca 1987)

Grupa H 

Trener:  Frank Lampard (ur. 20 czerwca 1978)

 

Trener:  Erik ten Hag (ur. 2 lutego 1970)

 

Trener:  Albert Celades (ur. 29 września 1975)

 

Trener:  Christophe Galtier (ur. 23 sierpnia 1966)

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2019/2020)